

Geografia
 Sarni – città dell'India
 Sarni – città dell'Ucraina, nell'Oblast' di Leopoli
 Sarni – città dell'Ucraina, nel distretto di Monastyryšče

Persone
 Bill Sarni (1927-1983) – giocatore di baseball statunitense
 Mauro Sarni (1964) – ex culturista italiano e campione internazionale di bodybuilding
 Stéphane Sarni (1980) – calciatore svizzero
 Silvia Sarni (1987) – cestista italiana
 Vicente Sarni (1909 – ...) – calciatore uruguaiano

Altro 
 Sarni – azienda italiana